Kornitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Nechemja Kornitzer (1880–1933), ungarisch-polnischer Rabbiner
Kitty Kornitzer (1898–1941), österreichische Schriftstellerin
 Laszlo Kornitzer (* 1957), ungarischer Übersetzer
 Schmuel Kornitzer (1905–1941), polnischer Rabbiner